Lawson bezeichnet:

 Lawson (Familienname), Personen mit diesem englischen Familiennamen
 Lawson (Band), eine britische Popband
 Lawson (Handelskette), eine japanische Handelskette
 Lawson Software, ein amerikanisches Unternehmen
 Lawson (Farbstoff), einen Farbstoff im Hennastrauch
 Lawson-Kriterium, eine physikalische Bedingung
 Thomas W. Lawson, ein Segelschiff
 Lawson Aiguilles, Gebirgsgruppe im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Lawson Creek, mehrere Fließgewässer
 Lawson-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Lawson Health Research Institute, Forschungsinstitut für Gesundheitsforschung in London, Ontario, Kanada
 Lawson-Nunatak, Nunatak im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Lawson-Nunatakker, Nunatakker im Viktorialand, Antarktika
 Lawson Peak, Berg im Grahamland, Antarktika

Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Lawson (Arkansas)
 Lawson (Missouri)
 Lawson (Texas)

in Australien:
 Lawson (Australien)